Lysekil kan syfta på:

 Lysekils kommun –  en kommun i Västra Götalands län
 Lysekil – en tätort i Bohuslän och centralort i Lysekils kommun
 Lysekils församling – en församling i Göteborgs stift
 Lysekils socken – en socken i Bohuslän från 1700-talet separata sockenstämmor från Lyse socken
 Lysekil (friköping) – en friköping i Lysekils socken 1836–1862 
 Lysekils köping – en köpingskommun 1863–1903
 Lysekils stad – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1903–1970
 Lysekils distrikt – ett distrikt i Lysekils kommun och Västra Götalands län 2016–
 HMS Lysekil (V08) – en motortorpedbåt
 Lysekils HK – en handbollsklubb
 Lysekils FF – en fotbollsklubb
 Lysekils Busstrafik AB – ett bussföretag
 Lysekils Mekaniska Verkstad – ett företag
 Lysekilspartiet – ett politiskt parti
 Lysekilsposten – ett tidningstryckeri
 Lysekilsbanan – en järnväg